Царь Канда́вл
 Царь Кандавл — правитель Лидии (735—718 до н. э.), последний из династии Гераклидов.
 «Царь Кандавл» — новелла Теофиля Готье (1844). 
 «Царь Кандавл» — картина Жана Жерома (1859, Музей изобразительных искусств Понсе).  
 «Царь Кандавл» — опера Эжена Диаса по либретто Мишеля Карре (1865).
 «Царь Кандавл» — балет Мариуса Петипа на музыку Цезаря Пуни (Большой театр, Санкт-Петербург, 1868). 
 «» — пьеса Андре Жида (1899/1901). 
 «» — незаконченная опера Александра фон Цемлинского по пьесе Андре Жида (1935, оркестрована в 1991).
 См. также
 «Царь Кандавл и магистр права» () — поэма Жана де Лафонтена из сборника «Сказки» (1674). 
 «Неосторожность Кандавла» — картина Уильяма Этти (1830, галерея «Тейт»).  
 «Жена царя Кандавла» — картина Эдгара Дега (1855—1856).